Бори́с Миха́йлов:
 
 Михайлов, Борис Андреевич (род. 1938) — украинский художник, фотограф.
 Михайлов, Борис Дмитриевич (1926—2008) — украинский историк, археолог, первый директор музея-заповедника «Каменная могила».